Parasitaphelenchus är ett släkte av rundmaskar. Parasitaphelenchus ingår i familjen Aphelenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Parasitaphelenchus